Wystruć – polska nazwa rzeki Instrucz płynącej przez obwód kaliningradzki
 Wystruć – polska nazwa miasta Czerniachowsk położonego w obwodzie kaliningradzkim